Paul Kirk peut désigner :
 Paul G. Kirk (né en 1938), homme politique américain ;
  (1914–1995), architecte américain ;
  (1902–1970), chimiste américain ;
 , footballeur et manageur irlandais.

Personnage de fiction
 Paul Kirk, personnage de bande dessinée créé en 1940, alias civil du super-héros DC Manhunter (comics)